HTDA steht für:
 den ICAO-Code des Flughafens Daressalam
 die Band How to Destroy Angels

Abkürzung